Джордж Э́йткен (; ,  — , ) — шотландский футболист, тренер, наиболее известен по тренерской работе с итальянским «Ювентусом», которым руководил с 1928 по 1930 год. Последний для него сезон в клубе стал первым, когда итальянская система футбольных лиг предстала в своём нынешнем формате Серии А. В этом сезоне Эйткен завоевал вместе с «Ювентусом» 3-е место. В 1929 году участвовал с возглавляемой им командой в Кубке Митропы, где, однако, уже в 1/4 финала «Ювентус» уступил по сумме двух матчей (выиграв один из них со счётом 1:0, но проиграв другой со счётом 0:3) пражской «Славии».

Достижения

Тренерские 
Бронзовый призёр чемпионата Италии (Серии А): (1)
 1929/30

1/4 финала Кубка Митропы: (1)
 1929

Ссылки 
 Тренеры «Ювентуса» на сайте lorre.altervista.org 
 Профиль на juworld.net
 Профиль на myjuve.it

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Чорли»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Антиб»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Канн»
Тренеры ФК «Реймс»
Игроки ФК «Ювентус»